

Літтл-Веллі — місто, штат Нью-Йорк
 Літтл-Веллі — селище, штат Нью-Йорк